Diese 48 Äbte haben von 1185 bis 1803 das Kloster Marienfeld geführt:

Literatur 
 Wilhelm Kohl: Die Zisterzienserabtei Marienfeld (= Germania Sacra, Dritte Folge, Band 2: Die Bistümer der Kirchenprovinz Köln. Das Bistum Münster 11). de Gruyter, Berlin 2010, ISBN 978-3-11-023371-1, S. 371–422: Personallisten. § 54. Äbte.

Marienfeld
!